Доминика́нцы, Доминиканский орден, Орден братьев-проповедников (Ordo fratrum praedicatorum, O.P.) — католический монашеский орден, основанный испанским монахом святым Домиником.

Организация 
В 2017 году орден насчитывал 5742 монаха (из них 4302 священника), служащих в 554 приходах. Генеральная курия доминиканцев находится в римском монастыре Св. Сабины.

Женская ветвь ордена (второй орден) — 3724 монахини (подробнее см. Доминиканки).

Основные сферы деятельности доминиканцев — проповедь Евангелия, изучение наук, образование, борьба с ересями, миссионерская деятельность.

Во главе ордена стоит генеральный магистр. С 5 сентября 2010 года генеральным магистром доминиканцев является Брюно Кадоре. Каждую провинцию ордена возглавляет провинциальный приор, каждую монашескую общину — конвентуальный приор. Они несут ответственность перед общим собранием — конвентуальным, провинциальным или генеральным капитулом.

Доминиканский орден имеет третью ветвь — терциариев, людей, приносящих обеты, но остающихся в миру и живущих духовной жизнью ордена. Сам святой Доминик основал, под именем «Ополчения Иисуса Христа», союз светских людей обоего пола, для защиты церкви и для стремления к нравственному совершенству.

Девиз ордена — «Восхвалять, благословлять, проповедовать» ()

История 
В 1214 году вокруг св. Доминика в Тулузе образовалась первая община. Устав был утверждён двумя годами позже папой Гонорием III. Орден быстро распространился во Франции (здесь доминиканцы поначалу назывались якобитами, потому что первая резиденция ордена в Париже была при церкви св. Иакова), Испании и Италии. Важнейшим направлением деятельности доминиканцев было углублённое изучение теологии с целью подготовки грамотных проповедников. Центрами ордена стали Париж и Болонья — два крупнейших университетских города Европы. В 1221 году доминиканцы имели 70 монастырей, в 1256 году в ордене было 7000 монахов.

Доминиканцы основали собственные учебные заведения (в Болонье, Кёльне, Оксфорде и др.), возглавляли богословские кафедры в университетах Парижа, Падуи, Праги и др. С XIII века доминиканцы развернули широкую миссионерскую деятельность, основали множество монастырей (в частности, под Киевом, в Иране, Китае и др.). В 1318 году доминиканцы сумели организовать в Персии, находившейся под властью монголов, архиепархию.

На первом генеральном капитуле в Болонье, в 1220 году, доминиканский орден был объявлен нищенствующим: на его членов возложена обязанность отказаться от всякого имущества и доходов и жить подаяниями. Это постановление соблюдалось не вполне, и в 1425 году было отменено папой Мартином V. Третий генеральный магистр ордена, святой Раймунд де Пеньяфорт, издал в 1238 году собрание его уставов. Во главе ордена стоит избиравшийся сначала пожизненно, а потом на фиксированный срок генеральный магистр. В каждой стране есть провинциальный приор, в каждом отдельном общежитии, имеющем не менее 12 человек — конвентуальный приор. Над ними главенствует капитул, то есть общее собрание, созываемое каждые три года.

Главная задача нового ордена состояла в миссионерской деятельности между неверными; но вместе с тем он ревностно занимался церковной проповедью и богословием. Альберт Великий и Фома Аквинский — знаменитые учёные, вышедшие из ордена; к нему же принадлежали Майстер Экхарт, Таулер, Джироламо Савонарола и многие другие известные доминиканцы.

При самом основании, выбрав путь нищенствующих проповедников Евангелия, для борьбы против альбигойцев (катаров), доминиканцы впоследствии продолжали быть охранителями основ правоверия. С XIII века до нашего времени при Папской курии существует должность главного папского теолога, которая до XX века называлась «Магистр Священного дворца», а ныне Богослов Папского Дома, которую обязательно занимает член доминиканского ордена.

Во второй половине XIV — XV столетиях в ордене развернулось движение обсервантов, ратовавших за реформирование монастырской жизни в соответствии с канонами, установленным основателями ордена, видными представителями которого являлись 23-й генерал ордена Раймонд Капуанский (1330—1399), настоятель монастыря в Шёненштайнбахе Конрад Прусский (1370—1426), нюрнбергский аббат и богослов  (1385—1438), теолог и хронист Иоганнес Мейер (1422—1485).

В эпоху наибольшего процветания орден доминиканцев насчитывал до 150 000 членов в 45 провинциях (из них 11 вне Европы) и 12 конгрегаций под управлением самостоятельных генерал-викариев. Позднее доминиканцы были оттеснены иезуитами от школ и проповеди при дворах, а отчасти и от миссионерской деятельности. На конец XIX столетия они существовали в Италии, Испании, Австрии, миссии их были в Америке и Ост-Индии.

Женские доминиканские монастыри, числом до 300, на конец XIX века существовали в Италии, Австрии, Бельгии, Америке. Монахини занимались рукоделием. Одежда их белая, с чёрным плащом и велоном. Значительнейшая из сестёр этого ордена — святая Екатерина Сиенская.

В XVI веке доминиканские проповедники появились в Латинской Америке. Многие доминиканцы, например Бартоломе де Лас Касас, выступали в защиту прав индейцев в колониях.

В XVII—XVIII веках деятельность ордена сильно ограничивалась как светскими, так и церковными властями. Сильный удар по доминиканским монастырям в Северной Европе нанесла Реформация.

В XIX веке положение ордена стабилизировалось, доминиканские монастыри развиваются в Европе, в Латинской Америке и на Филиппинах. Бурно развивается орден в США и Канаде.

В XX веке орден испытал новые потрясения — изгнание в 1910 году из Мексики, массовые убийства доминиканских монахов во время гражданской войны в Испании, преследования в социалистических странах. Однако к концу XX века состояние ордена вновь стабилизировалось.

Доминиканцы в Киевской Руси 
Уже в 1233 году, всего через 17 лет после утверждения ордена, святой Гиацинт основал доминиканский монастырь в Киеве; впрочем, миссионерская деятельность ордена не вызвала благосклонности властей. На землях современной Украины доминиканские монастыри существовали в XIII—XVIII веках, на западно-украинских землях — до 1939 года.

С 1910 года московская католичка Анна Абрикосова, вдохновлённая трудами св. Екатерины Сиенской начала проповедь католичества в кругах московской интеллигенции; в 1911 году она стала терциаркой ордена, а в 1917 году официально оформилась терциарская община доминиканок в Москве. В советское время большая часть сестёр, включая основательницу, была арестована и репрессирована.

После распада СССР и восстановления структур Католической церкви на постсоветском пространстве деятельность ордена в России и Украине также была восстановлена. В настоящее время доминиканцы на этой территории представлены Генеральным викариатом ордена проповедников в России и Украине св. Архангела Михаила. Действует несколько доминиканских монастырей, терциарских общин; в ряде католических приходов также служат священники-доминиканцы. В России доминиканцы окормляют приход Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, приход Божией Матери Неустанной Помощи в Петрозаводске и храм Успения Пресвятой Девы Марии в Новочеркасске.

В Русском апостолате в Зарубежье XX века в византийском обряде служили доминиканцы: Иоанн Омез, Христофор Дюмон и Антоний Губачек. Также известен доминиканский центр «Истина» в Лилле, Франция, занимающийся изучением России.

Символика и облачение 
Герб ордена изображает собаку, которая несёт в пасти горящий факел (этим и созвучностью с  обусловлено распространение неофициального названия ордена «Псы Господни»), чтобы выразить двойное назначение ордена: преданно охранять веру Церкви от ереси и просвещать мир проповедью Божественной Истины.

Облачение (хабит) — белая туника, кожаный пояс с чётками, белый скапулярий, белая пелерина с капюшоном и чёрный плащ с чёрной пелериной с капюшоном.

Святые и блаженные доминиканцы 
 Св. Доминик (1170—1221) — основатель ордена проповедников
 Св. Раймунд де Пеньяфорт (1175—1275) — богослов и канонист
 Св. Яцек (Гиацинт) Одровонж (1183/1185—1257) — миссионер, согласно преданию, достигавший в ходе миссии берегов Днепра (г. Киева)
 Св. Альберт Великий (ок. 1193—1280) — философ-схоласт, богослов
 Св. Фома Аквинский (1225/1226—1274) — средневековый философ и богослов
 Бл. Иннокентий V (ок. 1225—1276) — папа римский
 Св. Маргарита Венгерская (1242—1270) — принцесса из династии Арпадов
 Бл. Бенедикт XI (1240—1304) — папа римский
 Бл. Генрих Сузо (1295/1297—1366) — поэт и философ-мистик
 Св. Екатерина Сиенская (1347—1398) — Учитель Церкви, терциарка
 Св. Викентий Феррер (1350—1419) — философ, богослов и проповедник
 Бл. Фра Анджелико (1400—1455) — выдающийся художник эпохи Раннего Возрождения
 Св. Пий V (папа римский) (1504—1572) — папа римский
 Св. Мартин де Поррес (1579—1639) — врач, первый темнокожий американец, канонизированный католической церковью (1962).
 Св. Хосе Габриэль Брочеро (1840—1914) — аргентинский священник, всю жизнь страдавший проказой.

Известные доминиканцы 
 

 Аудифреди, Джиамбаттиста (1714−1794) — астроном и библиограф
 Винсент из Бове (1190—1264) — теолог, энциклопедист, философ и педагог
 Жеро из Фраше (1205—1271) — хронист и агиограф, один из официальных историографов Ордена
 Этьен из Саланька (ум. 1291) — церковный писатель, автор панегирика «Четыре вещи, которыми Бог отличил Орден проповедников»
 Гальвано Фьямма (1283—1344) — миланский хронист, один из первых летописцев Ордена 
 Маргарета Эбнер — (около 1291—1351) — визионерка и мистическая писательница
 Аньелли, Гульельмо (1238—1313) — итальянский скульптор и архитектор
 Майстер Экхарт (1260—1328) — теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков
 Иаков Ворагинский (1230—1298) — духовный писатель
 Петрус де Дация (1235—1289) — первый шведский писатель
 Андре де Лонжюмо (XIII век) — дипломат
 Варфоломей Луккский (1236—1327) — хронист и историк церкви
 Иоганн Таулер (1300—1361) — мистик и проповедник
 Леонардо Дати (1360—1425) — писатель, генеральный магистр ордена в 1414—1425 годах
 Якоб фон Зост (1360—1439) — немецкий хронист и теолог, служитель инквизиции, профессор Кёльнского университета 
 Томас Торквемада (1420—1498) — первый великий инквизитор Испании
 Иоганнес Мейер (1422—1485) — швейцарский хронист и теолог, реформатор немецких монастырей
 Филиппо Барбьери (1426—1487) — сицилийский хронист, теолог и служитель инквизиции  
 Якоб Шпренгер (1436—1495) — считается соавтором книги «Молот ведьм»
 Феликс Фабер (1441—1502) — путешественник, историк
 Джироламо Савонарола (1452—1498) — флорентийский проповедник и общественный реформатор
 Иоганн Тецель (ок. 1465—1519) — приобрел известность распространением индульгенций, выступил с опровержением 95 тезисов Лютера
  — монах, который был первым из духовенства, публично осудившим все формы порабощения коренных народов Америки.
  (1460—1525) — приор доминиканского монастыря, который поддерживал деятельность Лас Касаса и Монтесиноса
 Фра Бартоломео (1469—1517) — художник, один из представителей флорентийской школы живописи
 Бартоломе де Лас Касас (1484—1566) — защитник прав индейцев, противник рабства; епископ
 Себастьян де Фуэнлеаль (ок. 1490—1547) — епископ Санто-Доминго, исполнял обязанности председателя Второй Аудиенсии
 Луис де Гранада (1504—1588) — богослов и один из великих мистиков Испании
 Гашпар да Круш (ок. 1520—1570) — миссионер, автор первой европейской книги о Китае
 Луис де Леон (1528—1591) — поэт-мистик, религиозный писатель, переводчик священных текстов и литературных сочинений
 Джордано Бруно (1548—1600) — учёный и поэт, позднее ушёл из ордена
 Жак Клеман (1565—1589) — убийца французского короля Генриха III Валуа
 Томазо Кампанелла (1568—1639) — философ, писатель-утопист
 Бенедикт XIII (1649—1730) — папа римский
 Жан Батист Лаба (1663—1738) — миссионер и путешественник
 Анри-Доминик Лакордер (1802—1861) — писатель и богослов, много сделавший для возрождения Ордена в 19 веке
  (1855—1938) — богослов
 Анна Ивановна Абрикосова (1882—1936) — активистка русского католического движения, настоятельница московской общины доминиканцев-терциариев
 Конгар, Ив (Congar, Yves) (1904—1995) — французский католический теолог, представитель «новой теологии» (Nouvelle théologie); один из экспертов Второго Ватиканского собора.
 Жорж-Доминик Пир (1910—1969) — лауреат Нобелевской премии мира (1958)
 Бруно Хуссар (1911—1996) — основатель Неве-Шалом (Оазис Мира)
 Луго, Бернардо де — лингвист, составитель первой грамматики языка чибча-муисков.
 Марсель Дюбуа (1920—2006) — богослов, преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме, настоятель ивритоязычной католической общины.
 Жорж Коттье (1922) — кардинал, теолог и философ
 Наталья Леонидовна Трауберг (1928—2009) — терциарка, переводчик и публицист
 Кристоф Шёнборн (1945) — кардинал, архиепископ Венский, теолог
Конрад Станислав Хеймо (1936) — был помощником Иоанна Павла II, его обвинили в сотрудничестве со специальными службами Польши.

См. также 
 Папский университет святого Фомы Аквинского (Ангеликум)
 Высший институт религиозных наук св. Фомы Аквинского
 Генеральный магистр ордена проповедников
 Доминиканцы в Белоруссии

Примечания

Литература 
 Анри Лакордер. Жизнь Святого Доминика
 Lacordaire. Memoire pour le retablissement de l’ordre des Freres precheurs. 1840.
 Danzas. Etude sur les temps primitifs de l’ordre de St. Dominique. Пар., 1874—1875.
 Douais. Essai sur l’organisation des etudes dans l''ordre des Freres precheurs etc. 1884.

Ссылки 
 Официальная страница Ордена доминиканцев  
 Страница доминиканцев в России
 Генеральный викариат Украины и России ордена доминиканцев св. Михаила Архангела
 Статья о доминиканцах на hrono.info